Rocasaurus muniozi es la única especie conocida del género extinto Rocasaurus (“lagarto de General Roca"). Se trata de un dinosaurio saurópodo titanosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, entre el Campaniense y el Maastrichtiense (hace entre 75 a 70 millones de años). Sus restos fueron hallados en la provincia de Río Negro, en el norte de la Patagonia Argentina.

Descripción
Fue un pequeño saurópodo de sólo 8 metros de largo, 3 de alto y 4 toneladas de peso. El holotipo de Rocasaurus mide 5 metros de largo, sin embargo, es un animal joven. Se estimó que los ejemplares adultos podían crecer hasta 7 u 8 metros. Para los saurópodos, eso sigue siendo muy pequeño.  Sus restos se encuentran depositados en el Museo Provincial Carlos Ameghino de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, Argentina. Los caracteres que se observan en los materiales que hemos presentado, indican que Rocasaurus muniozi está relacionado más de cerca con la especie del noroeste de la Argentina Saltasaurus loricatus. Esto estaría dado por la presencia de una cavidad ventral dividida por una partición o un tabique longitudinal en los vértebras caudales anteriores y medios, sin embargo en la forma de Patagonia se encuentra desarrollado, y el manifiesto pediculo isquiatico del ilion. Otra de las características observadas por Powell en S. loricatus se consideran que acentuó en R. muniozi es la compresión dorsoventral de los cuerpos caudales con cavernosidades más acentuadas. La morfología del isquion del R. muniozi también es diferente de los otros saltasaurinos, puesto que la hoja es notablemente más extensa que en S. loricatus y Neuquensaurus australis. 

Investigadores posteriores señalaron que las vértebras sacras son extremadamente neumáticas, incluso más que en otros titanosáuridos y que las extremidades parecen bastante alargadas como en los titanosáuridos normales, muy diferentes de las patas rechonchas de Saltasaurus. Esto ha llevado a la sospecha de que los adultos crecieron considerablemente más de los ocho metros que se estimó en un principio. Las vértebras de la cola fuertemente procoelwe tienen grandes neumatoporos lenticulares y dirigidos horizontalmente en los lados, también el canal en la parte inferior, que tiene la forma de un hueco ovalado, parece estar conectado con el hueso esponjoso del interior de la vértebra. A través de esto, las excrecencias de los sacos de aire penetraron en el hueso.

Descubrimiento e investigación
La especie tipo, Rocasaurus muniozi, fue descrita formalmente por Leonardo Salgado y Azpilicueta en 2000. Los  primeros restos se encontraron excavaciones se realizaron en el Salitral Moreno en la provincia de Río Negro entre 1983 y 1989, allí se encontraron restos de pequeños saurópodos. El nombre del género hace referencia a la localidad de General Roca, ubicada al norte del salar. El nombre de la especie honra a Juan Carlos Muñoz, jefe del departamento de paleontología del Museo "Carlos Ameghino".

El holotipo, MPCA-Pv 46, fue encontrado en una capa de la Formación Allen inferior que data del Campaniano-Maastrichtiano. Consiste en un esqueleto sin cráneo de un animal joven. Incluye dos vértebras cervicales, tres vértebras dorsales, dos vértebras sacras, una vértebra caudal media, una vértebra caudal media más posterior, los dos huesos ilion, un pubis izquierdo, ambos isquiones y un fémur izquierdo. Además, se han asignado varios ejemplares, MPCA-Pv 46, MPCA-Pv 48 y MPCA-Pv 60 son vértebras de la cola anterior, MPCA-Pv 49 es una vértebra de la cola media, MPCA-Pv 50 es una vértebra posterior de la cola, la serie MPCA-Pv 51-56 consiste en vértebras desde la punta de la cola. De tres fósiles, solo se puede afirmar que una comparación con Rocasaurus sería informativa, por lo que se denominó cf Rocasaurus sp. a MPCA-Pv 57 es una vértebra anterior de la cola, MPCA-Pv 58 es una vértebra de cola media y MPCA-Pv 59 es una vértebra de cola trasera.

Distribución
La aparición de saltasaurinos se encuentra confinada a dos áreas de la Argentina. En el noroeste , Provincia de Salta, con Saltasaurus de la Formación El Lecho y del norte de Patagonia, provincias del Río Negro y del Neuquén, de Neuquensaurus de la Formación Río Colorado y Rocasaurus de la Formación Allen. En esta última región, los saltasaurinos se encuentran asociados a otros titanosáuridos, aunque en ningún caso tienen más de una especie de saltasaurinos en el mismo nivel estratigráfico. La ausencia de saltasaurinos en la Patagonia sur-central es excepcional. En efecto, hasta la fecha los saltasaurinos no se han colocado al sur del macizo del Norte-Patagónico, aunque los sedimentos del Cretácico Superior están representados bien en Patagonia meridional. El hecho de que los saltasaurinos se han colocado únicamente en la Argentina, se parece indicar que, probablemente, ellos tendrían su origen después de la fragmentación de Gondwana, y la apertura del Atlántico Sur, un acontecimiento que ocurre posiblemente a mediados del Cretácico. Aunque la evidencia disponible sigue siendo fragmentaria, es posible observar que la diversidad de los titanosáuridos de Patagonia aumenta hacia finales del Cretácico. En detalle, los saltasaurinos experimentaron una última diversificación, con por lo menos, tres distintas especies.

Clasificación
Rocasaurus se colocó en Saltasaurinae en 2000. Una posible posición de Rocasaurus en el árbol evolutivo se muestra en el siguiente cladograma después de un estudio de 2007 de Calvo, en el que Rocasaurus es la especie hermana de Saltasaurus.

Filogenia

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

  Rocasaurus en Dinodata.org (en inglés, se requiere registrarse en forma gratuita)
  (en inglés)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)

Titanosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur